KRZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kiri Basango Mbol (Repubblica Democratica del Congo)